Lycoris est un nom grec.

Personnes 
 Lycoris est une actrice romaine affranchie du Ier s. av. J.-C. aimée et célébrée par Caius Cornelius Gallus dans ses élégies.

Biologie 
 Lycoris est un genre de plantes de la famille des amaryllidacées.

Entreprises 
 Lycoris est une entreprise développant des distributions Linux.
 Lycoris Desktop/LX est une distribution Linux développée par l'entreprise du même nom.